Gabriele Greco: attore italiano
Gabriele Greco: musicista italiano
Gabriele Greco: scrittore italiano